Everything Sucks – album dei Reel Big Fish del 1995
Everything Sucks – album dei Descendents del 1996
Everything Sucks – singolo dei Dope del 1999, dall'album Felons and Revolutionaries
 Everything Sucks  – singolo dei Simple Plan del 2016, dall'album Taking One for the Team
Everything Sucks! –  serie televisiva statunitense di Netflix del 2018
Everything Sucks – album di Princess Nokia del 2020